Знак отличия Томской области «Родительская доблесть» — награда Томской области, учреждённая Постановлением Парламента Томской области от 27 ноября 2008 года.

Статус 

Награждение производится указом Губернатора Томской области.

Знак отличия Томской области «Родительская доблесть» (далее — Знак отличия) является формой поощрения многодетных родителей за заслуги в воспитании детей, укреплении семьи, за вклад в возрождение лучших семейных традиций и приурочен к Году семьи, в целях государственной поддержки семьи и материнства.

Знаком отличия награждаются многодетные родители, место жительства которых расположено на территории Томской области, родившие и воспитывающие (воспитавшие) пять и более детей. Награждение Знаком отличия производится по достижении пятым ребенком возраста одного года.

При представлении к Знаку отличия учитывается добросовестное отношение родителей к воспитанию своих детей.

При награждении Знаком отличия «Родительская доблесть» учитываются и дети, которые погибли или пропали без вести при защите Отечества, а также при исполнении воинского, гражданского или служебного долга, профессионального заболевания, либо вследствие несчастных случаев.

Семьям, награждённым Знаком отличия Томской области «Родительская доблесть», вручается комплект из двух нагрудных знаков, удостоверения к ним, грамота и разовое денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей.

Знак отличия «Родительская доблесть» носится на левой стороне груди и при наличии государственных наград Российской Федерации, СССР и (или) наград Томской области, располагается ниже их.

Описание нагрудного знака 

Нагрудный знак «Родительская доблесть» изготовляется из серебра и имеет форму правильного круга диаметром 34 мм с узким выпуклым позолоченным рантом по периметру. В центре знака малый круг диаметром 27 мм, обрамленный серебряным позолоченным лавровым венком. В центре малого круга - на серебряном фоне лучей восходящего солнца позолоченное рельефное изображение трех фигур, олицетворяющих семью: мужчины и женщины, держащих за руки ребенка. По окружности на фоне светло-голубой эмали в верхней части – рельефная позолоченная надпись из серебра «Родительская доблесть», в нижней части - рельефная позолоченная дата «2008», которая обозначает год учреждения знака.

Знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой с узким выпуклым позолоченным рантом по периметру и изображением на фоне белой эмали малого герба Томской области (серебряный вздыбленный конь на зеленом поле, изображение короны в гербе позолочено) по центру.

На оборотной стороне знака надпись «Томская область» и порядковый номер.

Ссылки 
 На официальном сайте государственной думы Томской области
 На официальном сайте государственной думы Томской области (продолжение)
 О награждении семи семей Томска
 О награде на сайте Tomsk.ru

Награды Томской области
Родительская доблесть (Томская область)
Родительская доблесть (Томская область)